Juan Carlos Blanco puede referirse a:
 Juan Carlos Blanco, legislador uruguayo (desde 1837 a 1874);
 Juan Carlos Blanco Fernández (1847-1910), abogado y político uruguayo;
 Juan Carlos Blanco Acevedo (1879-1952), abogado y político uruguayo, hijo del anterior;
 Juan Carlos Blanco Estradé (1934-), abogado y político uruguayo, sobrino del anterior y nieto del primero;
 Juan Carlos Blanco Peñalva (1946-), futbolista uruguayo.